Военнослу́жащий — лицо (человек), исполняющее должностные обязанности, связанные с прохождением военной службы, которая призвана решать задачи в сфере безопасности и обороны государства, и в связи с этим, обладающее специальным правовым статусом (при определённых условиях: см. ниже).

Россия 
Впервые военнослужащие упоминаются в документах Великого княжества Московского, под наименованием «служилых людей» («ратные люди»), к ним в тот период относились:
 дворяне, связанные с великим князем обязанностью служить ему, как ранее называлось «нести военное дело».

В соответствии с документами того времени, как то «Уложением о службе» (1555 года), «Судебником» Ивана IV (1559 года), «Соборным уложением» Алексея Михайловича (1649 года) «служилые люди» («ратные люди») состояли на «государевой службе», за что получали земли и «государево жалованье».

Впоследствии в России появилась новая категория военнослужащих, людей которых набирали «по прибору» (по набору). Им не давали за военную службу земли и поместья, а выдавали от казны денежное и хлебное жалованье, одежду и обувь, «доспехи и снаряжение». К ним относились:

 копейщики
 стрельцы
 рейторы
 пушкари
 городовые дворяне
 городовые казаки
 казаки
 и так далее.

В XVII веке в разряд служилых людей «по прибору» были добавлены рядовые военнослужащие полков «нового строя» — мушкетёры, рейтары, драгуны, гусары, солдаты, а также пашенные солдаты и драгуны.

Современный период 
Согласно статье 2 Федерального закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащими в Российской Федерации являются «граждане, не имеющие гражданства другой страны, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных Силах Российской Федерации и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны».

Граждане Российской Федерации (России) приобретают статус военнослужащих с началом прохождения военной службы и утрачивают его с окончанием сроков прохождения военной службы. Военнослужащие проходят военную службу в формированиях вооружённых сил (воинских частях (кораблях), предприятиях, в учреждениях, организациях, военных образовательных учреждениях профессионального образования). Каждому военнослужащему присваивается соответствующее его образованию воинское звание. По своему служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по отношению к другим военнослужащим могут быть начальниками или подчинёнными, старшими или младшими.

Федеральным законом России «О статусе военнослужащих» установлены следующие категории военнослужащих:
 офицеры, прапорщики, старшины, сержанты, солдаты, матросы, проходящие военную службы по контракту;
 старшины, сержанты, солдаты, матросы, проходящие военную службу по призыву и приравненные к ним по статусу курсанты до заключения с ними контракта.

Указанным федеральным законом установлены определённые дополнительные обязательства (обязанность выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни) и ограничения, связанные со статусом военнослужащих (запрет заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, за исключением научной и иной творческой), а также предоставляются гарантии и компенсации, связанные с особым характером обязанностей военнослужащих (предоставление жилья, льготы при поступлении в образовательные учреждения, льготы при проезде в общественном транспорте(отменены) и т. п.).

Военнослужащим обычно присваиваются воинские звания. В России первое воинское звание присваивается военнослужащим после призыва, до принятия военной присяги. Военнослужащий, впервые поступивший (призванный) на военную службу, приводится к военной присяге.

Правовой аспект 

Военнослужащие, принимающие участие в военных действиях и вооруженных конфликтах, обладают особым юридическим статусом комбатантов: их деяния не попадают под действие уголовного права, а оцениваются с точки зрения законов войны. В частности, на них распространяются положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными.  Гаагские конвенции содержат следующие критерии отнесения военнослужащего к законным комбатантам: 
 
1) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчинённых; 
2) имеют определённый и явственно видимый издали отличительный знак ; 
3) открыто носят оружие; 
4) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны.

При несоблюдении указанных условий, военнослужащий считается незаконным комбатантом.
В соответствии с Женевской конвенцией на задержанных незаконных комбатантов не распространяется понятие военнопленный, они подлежат уголовному преследованию по суду согласно внутреннему праву государства, задержавшего такое лицо

См. также 

 Солдат
 Всероссийский день призывника
 Рекрут
 Призыв
 Призывник
 Военный комиссариат
 Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу
 Воинская присяга
 Военный билет
 Военнообязанный
 Вольнонаёмный
 Воинская часть
 Воинская честь

Примечания

Литература 
 «О русском войске в царствование Михаила Федоровича и после его, до преобразований, сделанных Петром Великим.» Историческое исследование действ. чл. Императорского Общества Истории и Древностей Российских И. Беляева. Москва. 1846 год.
 «Военный энциклопедический словарь» (ВЭС), Москва, Военное издательство (ВИ), 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);
 Цикл статей генерала  об эволюции военной профессии

Ссылки 

 Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
 Закон СССР от 1.09.1939 о всеобщей воинской обязанности
 Военнослужащие будут полностью обеспечены жильем.

Военное право